The Way to a Girl's Heart Is Through Her Boyfriend's Stomach — дебютний студійний альбом американського мелодійного хардкор-гурту A Wilhelm Scream, випущений 1999 року.

Список композицій

Джерела 
 The Way to a Girl's Heart Is Through Her Boyfriend's Stomach 
 The Way to a Girl's Heart Is Through Her Boyfriend's Stomach 

Альбоми A Wilhelm Scream
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 1999